Macfie kan som auktorsförkortning betyda:

 John William Scott Macfie
 J.W.S. Macfie

Robotskapade auktorsförkortningar